Syrinx steht für
 Syrinx, eine Nymphe in der griechischen Mythologie
 die Meeresschnecken-Gattung Syrinx mit der einzigen Art Große Rüsselschnecke (Syrinx aruanus)
 den Stimmkopf von Vögeln
 Syrinx, unterirdischer Gang in der mykenischen Architektur, siehe Midea
 (3360) Syrinx, ein Asteroid

Musik
 Panflöte, auch Syrinx, ein Holzblasinstrument
 Syrinx (Debussy), ein Musikstück für Flöte solo von Claude Debussy
 Künstlername des rumänischen Panflötisten Simion Stanciu (1949–2010)
 Flötenensemble Syrinx, Ensemble aus Minsk (Weißrussland)

Siehe auch:
 Syringomyelie, Höhlenbildung im Rückenmark